Рыскулбеков — казахская и киргизская фамилия.

Известные носители:
 Рыскулбеков, Кайрат Ногайбаевич (1966—1988) — участник декабрьских событий 1986 года в Алма-Ате, Народный герой Казахстана.
 Рыскулбеков, Муса Рыскулбекович (1911—2010) — советский и киргизский экономист.